Семён О́зеров:
 Озеров, Семён Николаевич (1776—1844) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.
 Озеров, Семён Петрович (1725—1807) — российский генерал-поручик, участник русско-турецкой войны 1768—1774 гг.